Села:
 Дібрівське — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Дібрівське — Житомирська область, Звягельський район